Kumphawapi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 125.193 de locuitori și o suprafață de 672,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 174 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Prachak Sinlapakhom district.

Referințe 

Amphoe în provincia Udon Thani